Джон Джеймс Ри́кард Макле́од (Макла́уд; ; 6 сентября 1876,  — 16 марта 1935, Абердин) — шотландский врач, физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине в 1923 году.

Биография 
Джон Джеймс Рикард Маклеод (сын Роберта Маклеода), родился 6 сентября 1876 года в городе Клуни, вблизи города Данкелд (графство Перт, Шотландия). Начальное образование получил в Абердинской гимназии. В 1893 году продолжил дальнейшее обучение в Колледже Маришал при Абердинском университете по специальности медицина. По окончании колледжа с отличием в 1898 году он был удостоен степени бакалавра медицинских наук, а также был награждён стипендией Андерсена для прохождения заграничной стажировки. Для стажировки он направился в Институт физиологии в Лейпцигском университете (Германия), проработав там в течение года, он вернулся в Лондон для
работы в должности Демонстратора Физиологии в Лондонском медицинском колледже под руководством профессора . Спустя два года его назначали на чтение лекций по биохимии в этом колледже. В то же время, в 1901 году, он был удостоен стипендии Маккиннона Королевского общества за исследования студентов. В 1902 г. в возрасте 27 лет Маклеод был назначен на должность профессора физиологии в Западном резервном университете (Кливленд, штат Огайо), данный пост он занимал до 1918 года, пока он не был избран профессором физиологии в Торонтском университете. Зимой 1916 года он некоторое время занимал пост профессора физиологии в Университете Макгилла (Монреаль). Он проработал в Торонто в течение 10 лет, до 1928 г., пока его не назначили профессором Королевской кафедры физиологии в Абердинском университете, он несмотря на его неуклонно ухудшающееся состояние здоровья, продолжал руководство кафедрой до самой своей смерти. В возрасте 58 лет, 16 марта 1935 г., он умер.

Исследовательская работа

Ранние исследования 
Имя Маклеода всегда будет ассоциироваться с исследованиями углеводного обмена и инсулина. Несмотря на это, ранние его работы имели другую направленность. Его первая работа в 1899 году была посвящена содержанию фосфора в мышечных тканях, в последующих своих работах он занимался изучением пуриновых оснований, декомпрессионной болезни, биохимии карбаматов, химии палочки Коха и т. д.

Открытие инсулина 
Основные направления научной деятельности Маклеода были связаны с метаболизмом углеводов и в частности с исследованиями сахарного диабета. Проблемой диабета он заинтересовался ещё в 1905 году. Он надеялся открыть вещество, отсутствие которого в организме приводило к данному заболеванию. Маклеод предполагал, что поджелудочная железа может быть тем органом, нарушение работы которого являлось причиной диабета, но как и все остальные учёные в то время, он не мог объяснить её роли в данной патологии.  в 1893 году предложил в качестве гипотетического источника внутренней секреции маленькие островки Лангерганса. На тот момент вера в то, что именно островки Лангерганса в поджелудочной железе каким-то образом связаны с диабетом, была настолько сильной, что  (1916 г.) предложил название активному веществу, гипотетически секретируемому в этих островках — «инсулин», хотя на тот момент доказательств, подтверждающих секрецию «инсулина» или механизма его действия, не было.

На тот момент было сделано множество экстрактов из поджелудочной железы, и некоторые из них проявляли активность против диабета. Активные экстракты выделили Блюменталь (1989), Зюльцер (1908), Лепин (1909),  (1912) и Мюрлин со своими помощниками (1913), но, несмотря на наличие большого количества работ в данном направлении, так и не было получено устойчивой фракции из этих экстрактов.

В начале 1921 года Ф. Г. Бантинг обратился к Маклеоду с предложением сделать экстракт из лигированных протоков поджелудочной железы. Идея лигирования внешнего секреторного протока поджелудочной железы не была новой, так Скотт ранее проводил эксперименты по лигированию протоков поджелудочной железы с целью получения атрофии секретирующей ткани поджелудочной железы и, таким образом, устранить пищеварительные ферменты, которые, как тогда было известно, каким-то образом влияли на деятельностью внутренней секреции. Маклеод одобрил предложение Бантинга и дал ему возможность проводить эксперименты в своей лаборатории в Торонто. Маклеод на тот момент владел самыми современными знаниями по данной проблеме, также у него было всё необходимое оборудование для экспериментов. Бантинг совместно с Чарльзом Бестом получили в течение нескольких месяцев многообещающий экстракт, который показал хорошие результаты в экспериментах с сахарным диабетом. Экстракты, проявляющие активность, были также выделены из эмбриональной поджелудочной железы, когда пищеварительные ферменты ещё не активны. Этот выдающийся результат был опубликован, после предварительного доклада в «Journal Club» в Торонто, на встрече  в Нью-Хейвене (декабрь 1921 года).

Основной проблемой, с которой впоследствии столкнулись исследователи, было выделение экстракта высокой чистоты в больших количествах. Тогда к команде присоединился опытный химик, , и, в конечном счёте, путём использования спиртовой экстракции, из поджелудочной железы взрослого быка был выделен продукт, который мог быть использован для лечения пациентов с сахарным диабетом.

Идея, давшая начало этому фундаментальному исследованию, принадлежала Бантингу, но без оборудования, рекомендаций и сотрудничества, предоставленных Маклеодом, данное исследование не достигло бы таких скорых результатов.

Открытие инсулина внесло значительный вклад в практическую медицину, позволив продлить жизнь тысячам больным сахарным диабетом. Открытие инсулина также оказалось важнейшим шагом в изучении регуляции углеводного обмена.

Дальнейшие исследования проблемы диабета 
В своих попытках пролить больше света на механизм действия инсулина, Маклеод вернулся к исследованиям, которые привлекли его внимание в самом начале исследовательской карьеры. В 1908 году он изучал нервную систему, как один из факторов возникновения гипергликемии. В одной из последних своих работ, опубликованной в 1932 году в журнале Proceedings of the Royal Society, он использовал метод сахарного укола Клода Бернара. Маклеод предполагал, что диабетогенный центр существует в мозге. Он обнаружил, что удаление части мозга на варолиевом мосту у кроликов, приводит к гипергликемии, что не могло быть связано только с деятельностью надпочечников, и с гидролизом запасённого гликогена. Он пришёл к выводу, что стимуляция глюконеогенеза в печени регулировалось парасимпатической нервной системой. Данный процесс, как он считал, мог непосредственно ингибироваться инсулином.

Личные качества 
Как учитель и руководитель исследований, Маклеод имел настоящий успех. Он читал лекции в лёгкой, ясной и интересной манере, ему с лёгкостью удавалось удерживать внимание своих студентов. Его сотрудники не могли себе представить более благожелательного, полного энтузиазма, и вдохновляющего наставника. Он был готов выслушать идеи и стремления, исходящие от самых младших своих сотрудников — при непременном условии, что работник был увлечён исследованием. Но в свою очередь он требовал точности и честности; он не терпел небрежности в работе. Лишённый манерности и гордости, он негативно относился к этим недостаткам в других. Он был честным человеком, никогда не держал ни на кого зла, но был ранимым — его глубоко возмущали любые сомнения относительно его честности. Он был верным и любящим, был оптимистом, который встречал всех с улыбкой. Маклеод никогда не унывал в случае неудач. Стоит отдать должное его мужеству и стойкости в последние годы его жизни, когда, несмотря на причиняющую ему боль инвалидность, он почти до самой своей смерти продолжал руководить исследовательской работой своей лаборатории.

Интересы 
Его интересы за пределами лаборатории были широкими и разносторонними. Он увлекался садоводством, много читал и любил искусство, особенно живопись, также одним из его увлечений была игра в гольф.

Редакторская деятельность 
В дополнение к преподавательской и исследовательской деятельности, Маклеод активно занимался редакторской работой. Он был помощником редактора в таких журналах как:
 Journal of Laboratory and Clinical Research
 Nutrition Abstracts and Reviews

Награды и признание 
После открытия и выделения инсулина Маклеод был удостоен множества наград и почестей. В том числе:
 1923 — член Лондонского королевского общества
 1923 — 
 1923 — Нобелевская премия по физиологии и медицине вместе с Ф. Бантингом
 2012 — Введён в

Публикации 
С 1899 г. по 1933 г., Маклеод опубликовал, около 200 статей. В дополнение к этим работам, им было опубликовано не меньше, чем одиннадцать книг и монографий, наиболее известными являются:
 «Физиология и биохимия в современной медицине» (1934 г., 7-е издание)
 «Диабет: патологическая физиология» (1913 г.)
 «Инсулин и его использование при диабете» (совместно с В. Р. Кэмпбеллом, 1925 г.)
 «Углеводный обмен и инсулин» (1926 г.)
 «Топлива жизни» (1928 г.)

В основном, книги, опубликованные Маклеодом, были связаны с различными стадиями углеводного обмена, в той или иной мере имели отношение к диабету. В материалах, опубликованных под названием «Топлива жизни», он уделял особое внимание теоретическим и наиболее интересным проблемам общей физиологии, в частности возможности превращения жиров в углеводы. Маклеод был убеждён, что такое преобразование возможно, несмотря на то, что американский физиолог  отрицал эту гипотезу.

Примечания

Ссылки 
 Биография Джона Маклеода на сайте Нобелевского комитета
 

Медики Великобритании
Физиологи по алфавиту
Биохимики Великобритании
Выпускники Университета Абердина
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Американского физиологического общества